Schirasi (oder Schirazi, abgeleitet von der Stadt Schiraz) ist der Familienname folgender Personen:

 Ali Schirasi (* 1940), iranischer Autor
 Sadegh Husseini Schirasi (* 1942), iranischer schiitischer Kleriker